Рудановський Леонід Платонович (1814—1877) — російський генерал-лейтенант, учасник Кавказьких походів.
 Костянтин Рудановський (17 червня 1849, Чернігівська губернія, Російська імперія) — генерал-лейтенант Російської імператорської армії українського шляхетського роду.